Belovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Beloslav (ort i Bulgarien), Varna, Obsjtina Beloslav, 
 Zemen (ort i Bulgarien), Pernik, Obsjtina Zemen, 
 Obsjtina Belovo, kommun, Pazardzjik, 
 Belovo (ort i Bulgarien), Pazardzjik, Obsjtina Belovo,

Ryssland 

 Belovo, ort, Kemerovo oblast, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar